NGC 5255 (другие обозначения — MCG 10-19-98, ZWG 294.51, PGC 48124) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5255
Большая Медведица (созвездие)